Antoni Staniewicz − polski ziemianin, działacz socjalistyczny i społeczny, adwokat, polityk i senator
 Ezechiel Staniewicz − polski ziemianin, dowódca w powstaniu listopadowym
 Jerzy Staniewicz − polski komandor
 Leon Staniewicz − polski inżynier elektrotechnik
 Restytut Staniewicz − polski historyk
 Roman Adam Staniewicz − polski dyplomata
 Wiktor Staniewicz – polski matematyk, rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 Witold Staniewicz − polski ekonomista rolny, poseł na Sejm, minister i, wolnomularz
 Zbigniew Staniewicz − polski aktor